Hermann Müller (ciclista), ciclista alemany
 Hermann Müller (atleta), atleta alemany
 Hermann Müller, polític alemany, Canceller d'Alemanya
 Hermann Joseph Muller, biòleg estatunidenc
 Paul Hermann Müller, químic suís